

Сумбе — місто, провінція Південна Кванза

Сумбе — село, Райимбецький район, Алматинська область

Див. також 
 Аксумбе
 Сумба
 Сумбинський сільський округ